Nettleton puede referirse a:

 Nettleton (Gloucestershire), Inglaterra
 Nettleton (Lincolnshire), Inglaterra
 Nettleton (Misisipi), Estados Unidos
 Nettleton (Wiltshire), Inglaterra